Ptolemaeus puede hacer referencia a:
 Ptolemaeus, cráter del planeta Marte.
 Ptolemaeus, cráter de La Luna.
 (4001) Ptolemaeus, asteroide.
 Claudius Ptolemaeus, astrónomo, geógrafo y matemático greco-egipcio más conocido como Ptolomeo.